Фурса — фамилия и личное имя.

Личное имя 
 Святой Фурса (ум. ок. 650) — святой, ирландский монах.

Фамилия 
 Фурса, Виталий Иллиодорович (1946—2022) — советский футболист.
 Фурса, Даниил (род. 1997) — эстонский хоккеист, крайний нападающий.
 Фурса, Леонтий Петрович (1934—2020) — советский и белорусский спортсмен и тренер.
 Фурса, Сергей Владимирович (род. 1959) — советский и российский футбольный судья. См. также 
 Фурс
 Фурсов
 Фурсенко